Аполло́ний Тианский (, 1 год н. э. — 98 год н. э.) — философ-неопифагореец. Сохранилось 97 писем, приписываемых Аполлонию.

Источники 
По рассеянным сведениям Флавий Филострат Старший составил в начале III столетия по поручению императрицы Юлии Домны, супруги Септимия Севера, биографию Аполлония — «Жизнь Аполлония Тианского» в 8 книгах, изобилующую мифологизированными элементами. Среди своих источников Филострат называет записки Дамида из Ниневии, личного секретаря Аполлония, однако большинство современных авторов согласны с тем, что Дамид, равно как и восточные путешествия Аполлония, — это литературная фикция. Из более достоверных источников Филостратом упоминаются труд Максима Эгейского и сочинение Мойрагена в 4 книгах. Имеются два других свидетельства, уточняющих время жизни Аполлония: согласно Лукиану, Александр из Абонотиха в молодости учился у Аполлония, что указывает примерно на 120 год н. э., а Дион Кассий сообщает, что Аполлонию было 95 лет, когда у него было видение убийства Домициана в Эфесе.

На русский язык фрагменты книги Филострата были переведены А. Егуновым (первые 30 глав книги). Полный комментированный перевод был сделан Е. Г. Рабинович.

Жизнеописание 
Согласно жизнеописанию Филострата, Аполлоний родился в состоятельной семье в каппадокийском городе Тиане. Рано увлёкшись философией и аскезой, он провёл свою юность при храме Асклепия в городе , прошёл пятилетний искус молчания и всю свою дальнейшую жизнь до глубокой старости провёл в странствиях. Наследство, оставшееся после смерти родителей, он отдал своим братьям. Отправившись путешествовать, он прошёл всю Малую Азию и попробовал проникнуть даже в Индию, чтобы познакомиться с учением браминов. Везде он выступал как проповедник-моралист и уверял, что может предсказывать будущее и творить чудеса. Хотя Нерон изгнал из Рима всех магов и волшебников, Аполлоний направился туда, но должен был, тем не менее, оставить этот город. Посетив Испанию, после смерти Нерона он направился через Италию в Грецию и оттуда в Римский Египет, где Веспасиан, готовившийся захватить власть, воспользовался его влиянием и известностью; наконец, он посетил ещё и Эфиопию.

Вернувшись из Египта, он нашёл милостивый приём также и у Тита. Будучи обвинён при воцарении Домициана в возбуждении в Египте мятежа в пользу Нервы, он был заключён в тюрьму, предстал добровольно перед судом и был оправдан. Объехав ещё раз Грецию, Аполлоний поселился в Эфесе, где основал Пифагорейскую школу, и умер в возрасте почти 100 лет от роду, отказавшись от приглашения Нервы ехать в Рим.

Параллели 
Жизнеописание Аполлония, включавшее сообщения о совершённых им чудесах (исцеление больных, воскрешение девушки, умершей в день свадьбы), его выступлениях против деспотической власти императоров Нерона и Домициана, владении экстрасенсорным восприятием, дарами прорицания и дальновидения (так, Аполлоний якобы отчётливо видел убийство Домициана в Риме, находясь в Эфесе), часто сопоставляли с Иисусом из Назарета. Так, в конце III века Гиерокл в особом сочинении противопоставил Аполлония Иисусу и всей евангельской истории, что привело к ответному трактату Евсевия Кесарийского.

В художественной литературе 
 Александр Дюма «Исаак Лакедем» (роман не был закончен) (1852—1853)
 Гюстав Флобер Искушение святого Антония (1874)
 Денис Гербер. «Ангел, стоящий на солнце»
 Стивен Сэйлор «Империя. Роман об имперском Риме» (2010)

Примечания

Литература 
 Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского. М.: Наука, 1985.
 Дж. Р. С. Мид. Аполлоний Тианский. ISBN 5-93975-039-7; 2001 г.
 Античная философия: энциклопедический словарь. Под ред. М. А. Солоповой. М.: Прогресс-Традиция, 2008.
 Белоусов А. В. Флавий Филострат в религиозном контексте своего времени: «Жизнь Аполлония» и «Героика». М.: Издательство ПСТГУ, 2012.
 Владимиров А. Аполлоний Тианский / Апостолы: гностико-эллинские истоки христианства. М.: Беловодье, 2003.
 Грабарь-Пассек М. Е. Философский роман. Филострат. «Жизнь Аполлония Тианского» / Античный роман. М.: 1969, с. 230—255.
 Кнабе Г. С. Жизнеописание Аполлония Тианского,  и Корнелий Тацит / Вестник древней истории, 1972, № 3, с. 30-56.
 Писарев Д. И. Аполлоний Тианский / Полное собрание сочинений и писем в двенадцати томах, Т.3, М.: Наука, 2001, с. 7—152.

Ссылки 

 
 Филострат Ф. Жизнь Аполлония Тианского, перевод и комментарии Е. Г. Рабинович, М.: Наука, 1985

Древнегреческие философы
Неопифагорейцы
Философы Древнего Рима
Философы I века
Писатели-оккультисты
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени
Писатели I века